Tubert est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcelo Tubert (1952-), acteur et doubleur américain ;
 Paul Tubert (1886-1971), militaire et homme politique français ;
 , entrepreneur et homme polític catalan espagnol ;
  (1957-), chercheuse espagnole en pharmacie.

Patronyme français
Patronyme catalan